Bente Juncker (née en 1944), femme politique danoise
 Jean-Claude Juncker (né en 1954), homme politique luxembourgeois
 Mathilde Juncker (née en 1993), handballeuse danoise
 Nicolas Juncker (né en 1973), auteur français de bande dessinée